Depósito bancário — conceito financeiro
Jazida mineral — também chamado depósito mineral
Depósito sedimentar — conceito geológico
Depósito tecnogênico — conceito geológico; pacote de sedimentos depositados por ação de cursos de água
Depósito (contrato) — termo jurídico que designa um tipo de contrato
Depósito legal — obrigação legal feita a qualquer editor de publicações de enviar um ou mais exemplares de qualquer obra impressa no país a um repositório específico
Depósito compulsório — formas de atuação de um Banco Central para garantir o poder de compra de moeda
Armazém — local onde se depositam mercadorias e outros
Depósito (Espumoso) — distrito brasileiro